Trousselier ist der Familienname von:
 André Trousselier (1887–1968), französischer Radrennfahrer
 Louis Trousselier (1881–1939), französischer Radrennfahrer